Сан-Садурни-д’Анойя () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 18,97 км². Население — 12 323 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны
Города Барселоны